Chapdelaine ist:

Familienname der folgenden Personen:

 Auguste Chapdelaine (1814–1856), französischer Missionar in China; Priester, Mönch, Märtyrer, Heiliger; Gedenktag katholisch: 9. Juli
 Gérard Chapdelaine (1935–1994), kanadischer Politiker
 Jacques Chapdelaine (* 1961), kanadischer Footballtrainer
 Jean Chapdelaine (1914–2005), kanadischer Diplomat
 Michael Chapdelaine (* 1956), US-amerikanischer Gitarrist und Komponist
 Ovila Chapdelaine, Geburtsname des kanadischen Boxers Jack Delaney (1900–1948), siehe Jack Delaney (Boxer)
 Perry A. Chapdelaine (1925–2015), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Renaud Chapdelaine (1911–1971), kanadischer Politiker

Außerdem:
 Maria Chapdelaine, Roman von Louis Hémon von 1914
 Maria Chapdelaine (Film), französische Verfilmung des Romans von 1934 (Regie: Julien Duvivier)
 Maria Chapdelaine (Fernsehfilm), kanadischer Fernsehfilm von 1985